Zeemanshoop kan verwijzen naar:
 Het Koninklijk College Zeemanshoop, een zeemanscollege in Amsterdam, opgericht in 1822
 Het gebouw Zeemanshoop, op Prins Hendrikkade 142 te Amsterdam, waarin het college in de 19e eeuw gevestigd was
 Het voormalige gebouw Zeemanshoop (Dam 20), op de Dam te Amsterdam, vervangen voor het Peek & Kloppenburggebouw 
 De Mrb Zeemanshoop (schip, 1925) (I), voormalige reddingboot van de KNZHRM, in 1925 geschonken door het college, had van 1976 tot 2005 andere naam en functie
 De Zeemanshoop (schip, 2000) (II), reddingsboot van de KNRM, gestationeerd in Breskens
 De museumhaven Zeemanshoop, in Ballum op Ameland, waar de Zeemanshoop (I) nu ligt